Der Name Entlebuch steht für:

 Entlebuch (Region), Region zwischen Bern und Luzern in der Schweiz.
 Entlebuch LU, Gemeinde im Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern
 Amt Entlebuch, ehemaliger Verwaltungsbezirk (Amt) des Kantons Luzern bis 31. Dezember 2012
 Wahlkreis Entlebuch, Verwaltungsbezirk (Wahlkreis) des Kantons Luzern ab 1. Januar 2013:
 UNESCO Biosphäre Entlebuch, das UNESCO-Biosphärenreservat Entlebuch